Geroda kan syfta på:

 Geroda (fjärilar) – ett släkte av fjärilar
 Geroda, Bayern – en köping i Bayern
 Geroda, Thüringen – en kommun i Tyskland